Кубок Дании по футболу 2013/14 года () — 60-й розыгрыш Кубка Дании по футболу.

Третий раунд

Четвёртый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Дании в 2013 году
Спорт в Дании в 2014 году
Дания